(1877-1968), prélat et homme de lettres français ;
 Guy Mollat du Jourdin (1900-1987), homme de lettres français ;
 Michel Mollat du Jourdin (1911-1996), historien français.

Autre 
 La librairie Mollat est une librairie bordelaise